Вейк-ан-Зеє 2022 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходив з 16 — 30 січня 2022 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди). 
Переможцем турніру увосьме став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен (Норвегія).

Регламент 
 Категорія: 20-та (середній рейтинг: 2736,9)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2022 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Партії турніру (група А) на chessbomb.com  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум турніру  

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2022
2022 у шахах
2022 у нідерландському спорті
Січень 2022